Protocollo – in diplomatica, insieme di formule iniziali di un documento  
 Protocollo – in diritto internazionale, allegato tecnico alle convenzioni o accordi, in generale indica anche un documento attestante un accordo tra stati
Protocollo – insieme delle norme che regolano il cerimoniale pubblico
Protocollo diplomatico - un sottotipo di protocollo cerimoniale che si applica durante gli incontri diplomatici fra più nazioni
Protocollo – in diritto, segnatura di registrazione di documenti e atti giuridici
Protocollo – in informatica, regole definite al fine di gestire la comunicazione tra dispositivi 
Protocollo – nella filosofia neopositivista, registrazione di un dato dell'esperienza immediata in un'enunciazione elementare, quest'ultima detta proposizione protocollare
 Protocollo – romanzo a fumetti di Carlo Lucarelli e Marco Bolognesi